Се́ргиевская слобода́ — название исторических районов в Санкт-Петербурге:

 Сергиевская слобода — исторический район на Охте.
 Сергиевская слобода — исторический район в Стрельне.